Фридле́ндеровская пневмони́я — воспаление лёгких, вызванное бактериями вида Klebsiella pneumoniae. Сопровождается кашель с выделением мокроты с характерным запахом «горелого мяса», что облегчает диагностику заболевания.

Причины 
Инфицирование лёгких бактериями Klebsiella pneumoniae.

Симптомы 
Повышается температура тела, затем появляется кашель с выделением красно-бурой мокроты с запахом «горелого мяса», это характерный признак именно фридлендеровской, а не других видов пневмонии, что облегчает диагностику. При вовлечении в воспалительный процесс плевры появляется боль в грудной клетке при вдохе, становясь постепенно нестерпимыми. Лихорадка держится на длительное время, спадает на 14-ый день.

Осложнения 
Как было написано выше, фридлендеровскся пневмония осложняется присоединением плеврита. При отсутствии лечения присоединяются другие бактерии, появляются абсцессы лёгких.

Также по теме 
 Пневмония
 Плеврит
 Зловонная мокрота
 Абсцесс лёгкого

Пневмония
Болезни дыхательных путей